Mukand Ltd (ранее — Mukand Iron & Steel Works Limited) — индийский производитель нержавеющих, легированных сталей и заготовок из нержавеющей стали, а также экспортер горячекатанного проката. Компания производящая железные и стальные изделия, стальные отливки, стальные конструкции, электрифицированные мостовые и другие краны, прочие промышленные механизмы. Mukand Ltd является частью компании Bajaj Group. Он производит крупнейшие индийские козловые краны, с 80 тоннами вместимости и 60 метровым обхватом, с моноблочной балкой и подвесной телегой.

История 
Компания Mukand Iron & Steel Works Limited основана в 1929 году в Лахоре Сетом Мукандом Лалом. Позднее компания приобретена компанией Bajaj Group и переведена в Мумбаи в 1937 году. Металлургический завод в городе Кальва (округ Тхане, англ.) начал работать в 1965 году. 23 марта 1989 года компания переименована из Mukand Iron & Steel Works Limited в Mukand Ltd.

Примечания 

Сталелитейные компании Индии